Бог создал целые числа: математические открытия, изменившие историю () ― книга-антология, изданная в 2005 году под редакцией всемирно известного британского физика-космолога Стивена Хокинга. Книга, по словам учёного, представляет собой «отрывки из тридцати одной из самых важных работ в истории математики».

Название книги ― это отсылка к цитате немецкого математика Леопольда Кронекера, который однажды написал, что «Бог создал целые числа; все остальное ― дело рук человека».

Содержание 
Главы книги сгруппированы по авторам в хронологическом порядке. Каждый раздел предваряется заметками о жизни и творчестве одного математика. В антологию вошли главы о следующих математиках:

 Евклид
 Архимед
 Диофант
 Рене Декарт
 Исаак Ньютон
 Леонард Эйлер
 Пьер-Симон Лаплас
 Жозеф Фурье
 Карл Фридрих Гаусс
 Огюстен-Луи Коши
 Николай Лобачевский
 Янош Бойяи
 Эварист Галуа
 Джордж Буль
 Бернхард Риманн
 Карл Вейерштрасс
 Ричард Дедекинд
 Георг Кантор
 Анри Лебег
 Курт Гёдель
 Алан Тьюринг

Отрывки из математических трудов Эйлера, Бойя, Лобачевского и Галуа вошли во второе издание книги (вышедшее в 2007 году), в первое издание они не были включены.

Издание 
 Хокинг, Стивен (2005). Бог создал целые числа: математические открытия, изменившие историю. Издательство «Running Press». С. 1160 (Твердый переплет). ISBN 0-7624-1922-9.
 Бог создал целые числа : математические открытия, изменившие историю. / Перевод с англ. О. С. Сажиной [и др.]. — М. : АСТ, 2022. — 804, [6] с. : ил. — (Мир Стивена Хокинга) — ISBN 978-5-17-113541-6

Примечания 

Книги на английском языке
Стивен Хокинг
Научно-популярная литература